Королёв () — русская фамилия. Также имеет другие значения.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 
 Королёв, Антон Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист-нападающий.
 Королёв, Аркадий Дмитриевич (в монашестве Сергий; 1881—1952) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Чистопольский.

Б

В 
 Королёв, Валентин Алексеевич (1912—1993) — советский художник комбинированных съемок.
 Королёв, Валерий Николаевич (род. 1965) — советский баскетболист.
 
 
 Королёв, Виталий Иванович (1919—1957) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 
 Королёв, Владислав Вячеславович (род. 1960) — советский легкоатлет-копьеметатель, тренер.
 
 Королёв, Вячеслав Константинович (1914—2000) — заслуженный работник лесной промышленности РСФСР (1959).

Г 
 Королёв, Георгий Иванович (1912—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Королёв, Георгий Петрович (род. 1942) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Эквадоре (1998—2002).
 Королёв, Геннадий Георгиевич (1913—1995) — заслуженный художник РСФСР, народный художник Российской Федерации (1994).
 Королёв, Геннадий Иванович (1936–2009) – историк-архивист, археограф, доктор исторических наук
 Королёв, Геннадий Константинович (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Королёв, Герасим Григорьевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Григорий Кузьмич (1884—1927) — русский революционер, советский партийный и государственный деятель.

Д 
 Королёв, Дар Станиславович (род. 1995) — российский футболист.
 
 Королёв, Дмитрий Дмитриевич (1912—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Е 
 
 Королёв, Евграф Иванович (1823—1900) — потомственный почётный гражданин Томска, выходец из города Ростов (Великий), приехавший в Томск в 1840 году.

И 
 
 Королёв, Игорь Борисович (1970—2011) — российский хоккеист.
 Королёв, Иосиф Дмитриевич (1906—1987) — Герой Советского Союза.

К

Л 
 Королёв, Леонид (род. 1949) — советский легкоатлет-спринтер.
 Королёв, Леонтий Кириллович (1793—1850) — московский 1-й гильдии купец, Почётный гражданин Москвы, кавалер, благотворитель, основатель торгового дома «Братья Королёвы».
 Королёв, Лев Николаевич (1926—2016) — российский математик и системный программист.

М 
 Королёв, Максим Александрович (род. 1978) — российский математик, профессор РАН.
 Королёв, Матвей Григорьевич (1909—1994) — Герой Советского Союза.

Н

О

П

Р 
 Королёв, Роман Алексеевич (1925—1976) — Герой Советского Союза.

С 
 
 Королёв, Спартак Иванович (1924—1999) — советский учёный-лингвист, педагог, поэт, автор нескольких стихотворных сборников, композитор.

Ф 
 
 Королёв, Филипп Николаевич (1818 или 1821—1894) — русский общественный деятель и педагог.

Ю

Я 
 Королёв, Ярослав Игоревич (род. 1987) — российский баскетболист.

Составные фамилии 
 Алтайский-Королёв, Константин Николаевич (1902—1978) — российский советский поэт, писатель, переводчик.



Топонимы 
 Королёв — город в Московской области России.
 Королёв — хутор в Дубовском районе Ростовской области России.

Другое 
 (1855) Королёв — один из астероидов Главного пояса.
 Королёв — кратер на Луне.
 Королёв — кратер на Марсе.
 «Королёв» — большой десантный корабль Балтийского флота.
 «Королёв» — российский кинофильм 2007 года.
 «Королёв» — название футбольного клуба «Вымпел» из Королёва в 2000—2001, 2004—2006 годах.
 «Металлист-Королёв» — название футбольного клуба «Металлист» из Королёва в 2010—2013 годах.

См. также 
 «Академик Сергей Королёв» — научно-исследовательское судно проекта 1908 Академии наук СССР.
 Королёвы — род русских купцов и промышленников (с 1722 года).